Сулейма́н-Ста́льский:
 Сулейман Стальский (Гасанбеков; 1869—1937) — лезгинский поэт-ашуг, основоположник лезгинской, дагестанской, досоветской поэзии, один из крупнейших дагестанских поэтов XX века, народный поэт Дагестанской АССР (1934). 
 Сулейман-Стальский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Дагестана Российской Федерации.
 «Сулейман Стальский» — второй студийный альбом музыкального проекта «Коммунизм».